Il singolare del torneo di tennis Aruba Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vince Spadea che ha battuto in finale Grant Stafford 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Vince Spadea (Campione)
 Grant Stafford (finale)
 Dennis van Scheppingen (quarti di finale)
 Neville Godwin (semifinali)

 Sargis Sargsian (primo turno)
 Jérôme Golmard (semifinali)
 Alejandro Hernández (quarti di finale)
 Steve Bryan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aruba Challenger 1996